ЕПЗ — многозначный термин

 Европейская партия зелёных
 Елатомский приборный завод